Vujić:
 Antun Vujić
 Edo Vujić
 Ivan Vujić